in de wiskunde:
 Homogeniteit (wiskunde), een term uit de lineaire algebra
 Homogeniteit (relatie), een relatie tussen elementen van eenzelfde verzameling
 Homogeniteit (statistiek)
 Homoscedasticiteit, of homogeniteit van variantie
 Homogeniteit (mengsel), het optimaal gemengd zijn van bestanddelen
 in de fysische chemie: de eigenschap dat een systeem slechts één fase heeft
 Homogeniteit (natuurkunde), de eigenschap waarbij een stof een vaste, consistente samenstelling bezit, met uniforme eigenschappen
 Homogeniteit (antropologie), eenvormigheid van de samenstelling van een bevolking
 Homogeen product, de overeenkomstigheid van economische producten
 Homogeniteit (informatica), de eigenschap dat alle objecten in een container van hetzelfde type zijn
 in het recht:
 Homogeniteitsbeginsel (staatsrecht), het beginsel dat de regering naar buiten toe een eenheid dient te vormen
 Homogeniteitsbeginsel (internationaal recht), het principe dat Europees recht op zo'n wijze dient te worden omgezet dat het niet in strijd is met het gemeenschapsrecht